Brégovo (qui signifie, en bulgare : situé sur la berge) peut désigner :
 Brégovo, ville située dans la région de Vidin (Bulgarie) ;
 Brégovo, commune située dans le nord-ouest de la Bulgarie ;
 Brégovo, village situé dans la commune de Kirkovo (Bulgarie).